У списку подано всі міста Тоголезької республіки, а їх у країні 35.

Найбільшою агломерацією Того є Великий Ломе, у якому нараховується 1 477 660 осіб (2010)

Список міст Того

Джерела

Посилання 

 Statistiques de la République Togolaise
 World Gazetteer — Міста Того за населенням
 City Population — Міста Того за населенням 

 
Того